Список станцій Українських залізниць

Ф